L'aiguille de Peuterey ou le mont de Peuterey peuvent désigner des sommets d'Italie, dans le massif du Mont-Blanc :
 l'aiguille Blanche de Peuterey culminant à  d'altitude ;
 l'aiguille Noire de Peuterey culminant à  d'altitude ;
 le mont Rouge de Peuterey culminant à  d'altitude ;
 le mont Noir de Peuterey culminant à  d'altitude.